Senensky ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Senensky (* 1944), kanadischer Jazzmusiker
 Ralph Senensky (* 1923), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor